

Geografia

Francia 
 Hochfelden – comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)

Svizzera 
 Hochfelden – comune nel distretto di Bülach (Canton Zurigo)